John Sullivan kan syfta på:
John Lawrence Sullivan, (1866-1933), amerikansk boxare, den förste världsmästaren i tungvikt (1882-1892). 
John Sullivan (general), (1740–1795), general i amerikanska revolutionskriget och politiker.
John Sullivan (kongressledamot), (född 1965), amerikansk politiker.
John Sullivan (trummis), trummis känd som SulliSkin.